Gutzschbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Marie Lißmann-Gutzschbach, eigentlich Anna Marie Gutzschebauch, (1847–1928), deutsche Opernsängerin (Sopran) 
 Richard Gutzschbach, eigentlich Richard Gutzschebauch, deutscher Opernsänger (Bariton)